Андрей Михайлович Редькин ( года, станция Космынино Костромского уезда Костромской губернии — 19 апреля 1963, Москва) — советский государственный и военный деятель. Депутат Верховного Совета СССР 4 созыва.

Образование 
 1926 год — окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского.
 1931 год — окончил Военно-морскую академию.

Биография 

В ВМФ с 1921 .
 1919—1921 — тракторист Костромского горисполкома.
 1926—1928 — начальник мастерских и конструкторского бюро Кронштадтского судоремонтного завода.
 1928—1929 — помощник начальника отдела Технического управления Военно-морских сил РККА.
 1931—1933 — главный корабельный инженер Главвоенпорта Черноморского флота, Севастополь.
 1933—1937 — военный представитель Главного управления кораблестроения ВМС РККА на судостроительных заводах Севастополя и Николаева.
 1937—1939 — начальник отдела, начальник 2-го главного управления наркомата оборонной промышленности СССР.
 1939—1941 — заместитель наркома судостроительной промышленности СССР..
 январь—июль 1941 — член совета по оборонной промышленности при СНК СССР.
 1941—1953 — заместитель наркома (министра) судостроительной промышленности СССР.
 1953—1954 — заместитель министра транспортного и тяжелого машиностроения СССР.
 1954—1956 — заместитель министра судостроительной промышленности СССР.
 1956—1957 — министр судостроительной промышленности СССР.
 1958—1959 — заместитель начальника Сводного отдела оборонной промышленности Госплана СССР.
 1959 — заместитель начальника Управления военной приёмки Главного управления кораблестроения ВМФ СССР.
 С августа 1959 года в отставке.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Воинские звания 
 инженер-контр-адмирал (31.05.1944)

Награды 
 Орден Ленина (1944)
 Орден Ленина (1946)
 Орден Красного Знамени (1944) 
 Орден Красного Знамени (1951)
 Орден Нахимова II степени (1945) 
 Орден Трудового Красного Знамени (1939)
 Орден Трудового Красного Знамени (1950)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Другие медали

Примечания

Литература 
 Моряки-балтийцы на защите Родины, 1941-1945. М., 1986. С. 351, 352;
 Мельников P.M. У штурвала отрасли // Человек, море, стихия—89. Л., 1989. С. 15-17;
 Усик Н.П., Полях Я.И. Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище им. Ф.Э.Дзержинского. Л., 1992. См. им. указ.;
 Шитиков Е.А., Краснов В.Н., Балабин В.В. Кораблестроение в СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 1995. См. им. указ.;
 История отечественного судостроения. Т. IV. СПб., 1996. См. им. указ.;
 Русский архив: Великая Отечественная. Т. 21 (10). М., 1996. См. им. указ.;
 Российская наука — Военно-Морскому флоту / Под общей ред. акад. А.А.Саркисова. М., 1997. С. 64;
 Зубов Б.Н. Записки корабельного инженера. М., 1998. См. им. указ.;
 Кузинец И.М. Адмиралтейская академия. СПб., 1998. См. им. указ.
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник./Сост. В. И. Ивкин. Москва, 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Ссылки 
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Министры судостроительной промышленности СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Машиностроители
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Красного Знамени
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Инженер-контр-адмиралы (СССР)
Выпускники Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского
Похороненные на Новодевичьем кладбище